La Treća hrvatska nogometna liga 2016-17, conosciuta anche come 3.HNL 2016-17, è la 26ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella 4. HNL.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Girone Est

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella 4. HNL.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Višnjevac ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Calendario

Girone Sud

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella 1. ŽNL.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
L'Omiš ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Calendario

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2016-17
Druga Liga 2016-17
Hrvatski nogometni kup 2016-2017

Collegamenti esterni 

2016
Calcio nel 2016
Calcio nel 2017